Gran sello puede referirse a:
Cualquier concepto que reúna los términos "gran" y "sello"
 Mahamudra, doctrina budista
 Sello imperial
 Sello Imperial de China
 Sello Imperial de Japón
 Sello real
 Gran Sello Real (Inglaterra)
 Gran Sello de los Estados Unidos (también los hay para cada estado de Estados Unidos)
 Gran Sello del Estado Peruano

Referencias